Uszak – poszerzenie obramienia okiennego;
 Uszak (Auricularia) – rodzaj grzybów z rodziny uszakowatych;
 Crossoptilon – rodzaj czterech gatunków ptaków, zwanych uszakami;
 Uszak (kobierzec) – turecki kobierzec wiązany.